EUA steht für:

 Équipe unifiée d'Allemagne als olympisches Länderkürzel für die gesamtdeutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen von 1956 bis 1964
 Europäische Umweltagentur, eine Agentur der Europäischen Union
 European Union Allowance, EU-Emissionsberechtigung, kleinste Handelseinheit im EU-Emissionshandel
 Emergency use authorization, Notfallzulassung; siehe Arzneimittelzulassung #Notfallverfahren
 European University Association, repräsentative Organisation der Universitäten und nationalen Rektorenkonferenzen in 47 europäischen Ländern
 Flughafen von ʻEua (IATA-Code), Tonga

EuA steht für:

 Erbe und Auftrag, Benediktinische Zeitschrift – Monastische Welt, seit 1959 erscheinende, deutschsprachige Zeitschrift der Beuroner Benediktinerkongregation

Eua steht für:

 ʻEua, gehört zu der Inselgruppe Tongatapu im Königreich Tonga
 Eua (Messenien), ein Berg bei der antiken griechischen Stadt Messene, Nebengipfel des Ithome
 Eua (Thyreatis), eine antike Stadt am Argolischen Golf
 Eua Lophos, ein Berg bei der antiken Stadt Sellasia

EUA